Die 5000 m im Eisschnelllauf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1992 wurden am 17. Februar im L’anneau de vitesse ausgetragen.

Alle Medaillen gingen an Athletinnen aus Deutschland. Olympiasiegerin wurde Gunda Niemann-Kleemann, Silber ging an Heike Warnicke und Bronze sicherte sich Claudia Pechstein.

Bestehende Rekorde 
Folgende Rekorde waren vor dem Wettkampf gültig:

Während des Wettkampfes wurden keine neuen Rekorde aufgestellt.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

5000 m (Frauen)
Fraueneisschnelllaufwettbewerb